Miejscowości w USA:
 Spring Arbor – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Spring Arbor (ang. Spring Arbor Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson